La formula molecolare C8H7N può indicare:
 Indolizina
 Indolo
 Isoindolo
 Cianuro di benzile

Formule molecolari